Parvomaï peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Първомай) :
Parvomaï, ville bulgare de l'obchtina de Parvomaï, située dans l'oblast de Plovdiv ;
Parvomaï, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad.